Примера Дивисьон Чили 1980 () — 48-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1980
Чили
Спорт в Чили в 1980 году